Вяткин, Андрей:
 Вяткин, Андрей Дмитриевич (1795—?) — российский архитектор.
 Вяткин, Андрей Ерофеевич (1903—1970) — советский государственный деятель.